Los términos tabla y tablas pueden referirse a:

Información 

Un modo de organizar la información, generalmente en filas y columnas:

 tabla, disposición de la información en filas y columnas;
tabla de multiplicar o tabla de Pitágoras;
 tabla de derivadas;
 tabla de logaritmos;
 tabla (base de datos);
 tabla periódica de los elementos periódica de los elementos químicos;
 tabla de valores de verdad, combinación de valores de verdad que se puedan asignar a sus componentes;
 tabla de transición de estados;
 conjunto de datos, también conocido como tabla de datos;
 tabla de contenido, lista de las partes de un libro o documento;
 tabla optométrica, tabla de medición de la agudeza visual.

Naturaleza 

 tablas fluviales, humedal.

Deportes 

 tabla de esquí;
 tabla de snowboard de snowboard;
 tabla de surf;
 tabla de natación, objeto flotante utilizado para la enseñanza de la natación;
 tablas (ajedrez), la situación de empate entre dos jugadores.

Música 
 el tabla o el tablá, tambor de dos unidades del subcontinente indio;
 tabla egipcia (o derbake), tambor de copa;
 tabla de lavar, instrumento musical de percusión habitual de la música rural del sur de Estados Unidos;

Gastronomía 

 tabla de cortar, utensilio para cortar y picar alimentos;
 tabla de quesos, preparación de diferentes quesos dispuestos para comer.
tabla giratoria, base que se coloca sobre la mesa para que giren los alimentos

Textos 

 Tabla de Esmeralda, texto breve, de carácter críptico, atribuido al mítico Hermes Trismegisto;
 Tablas alfonsíes, libro sobre astronomía de Alfonso X el Sabio;
 tablas astronómicas, datos y parámetros astronómicos para los cálculos y observaciones;
 Ley de las Doce Tablas, texto legislativo romano que contenía normas para regular la convivencia del pueblo.
 Tablas de la Ley, tablas de piedra entregadas por Yahveh a Moisés según la Biblia (Ex 20, 1-17; Dt 5, 6-21).

Lugares 

 Las Tablas de Daimiel, parque nacional de Castilla–La Mancha, España;
 Las Tablas, barrio de Madrid en el distrito de Fuencarral-El Pardo;
 Las Tablas, capital de la provincia de Los Santos (Panamá);
 Tablas, localidad en la provincia de Romblón de la región de Mimaropa (Filipinas).

Miscelánea 
 tabla, en carpintería, una pieza plana y longitudinal de madera;
 tabla, en pintura, un soporte pictórico;
 tabla de lavar, herramienta diseñada para lavar ropa a mano;
 tabla votiva, representación del agradecimiento ofrecido a una divinidad;
 tabla de Dispilio, tablilla de madera con signos grabados sobre su superficie;
 tablas de Sarhua o tablas sarhuinas, trabajo artístico pictórico que expresa el modo de vida y cultura de la comunidad andina Sarhua (Perú);
 Ayuda: Tablas, artículo en Wikipedia que enseña cómo crear tablas en los artículos de esta enciclopedia (wikitablas).

 y sobre tablas.